Иессен — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:
 
 Иессен, Александр Александрович (1896—1964) — советский археолог, специалист по археологии и древней истории Кавказа.
 Иессен, Карл Петрович (1852—1918) — русский морской офицер, вице-адмирал.
 Иессен, Пётр Петрович (1801—1875) — врач, профессор, основатель Ветеринарного института.

См. также